

Herby szlacheckie 
 Ogończyk – polski herb szlachecki.

Rodziny szlacheckie 
 Chodeccy herbu Ogończyk – polska rodzina szlachecka.
 Kościeleccy herbu Ogończyk – polska rodzina szlachecka.
 Paproccy herbu Ogończyk – polska rodzina szlachecka.
 Siewierscy herbu Ogończyk – polska rodzina szlachecka.
 Szwykowscy herbu Ogończyk – polska rodzina szlachecka.
 Żelscy herbu Ogończyk – polska rodzina szlachecka.

Owady 
 Ogończyk tarninowiec – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych.
 Ogończyk śliwowiec – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych.
 Ogończyk ostrokrzewowiec – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych.
 Ogończyk akacjowiec – gatunek owada z rzędu motyli, z rodziny modraszkowatych.
 Ogończyk wiązowiec − gatunek owada z rzędu motyli, z rodziny modraszkowatych.

Ptaki 
 Ogończyk Taczanowskiego – gatunek małego ptaka z rodziny garncarzowatych.
 Ogończyk blady – gatunek małego ptaka z rodziny garncarzowatych.

Zobacz też 
 Ogończyki – strona ujednoznaczniająca.